Lee Sun-ho este actor și cântăreț de origine sud-coreeană.

Profil
Nume: 앤디 / Andy
Nume real: 이선호 / Lee Sun Ho
Profesie: Cântăreț și actor
Data nașterii: 21 ianuarie 1981
Înălțime: 176 cm
Greutate: 62 kg
Semn astral: vărsător
Grupă de sânge: O
Agenția de talente : Good Entertainment

Seriale
Two Wives (SBS, 2009)
Lovers in Prague (SBS, 2005)
Banjun Drama (SBS, 2005)
Nonstop 4 (MBC, 2003)

Filme
Emergency 19

Reclame
Ivyclub Summer (2006)
Ivyclub Winter (2005)
Kyochon Chicken (2005)
Aloe Bar (2005)
Coca Cola (2005)
Ivyclub Summer (2004)
Oh! Gamja! (2004)
Intercrew (2003)
FRJ (2003)

Trivia
Educație: Hankuk University of Foreign Studies
Trupă: Rapper in Shinhwa
Religie: Creștin

Legături externe 
Profile (nate) 

Actori sud-coreeni
Sud-coreeni în viață